Вале́рий Во́лков:
 Волков, Валерий (1929—1942) — пионер-герой, разведчик.
 Волков, Валерий Александрович (1928—2020) — советский и российский художник.
 Волков, Валерий Геннадьевич (род. 1973) — российский самбист.
 Волков, Валерий Степанович (1938—2014) — советский и российский историк, профессор РГПУ им. А. И. Герцена.
 Волков, Валерий Яковлевич (род. 1947) — советский конник, олимпийский чемпион 1980 года в командном троеборье.